Отемис (, до 1998 г. — Родионовка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Акмол. Код КАТО — 116630300.

География 
Село находится на берегу болота Коскопа, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района и сельского округа — села Акмол.

Абсолютная высота — 348 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,4°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,6°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 390 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Акмол — на северо-востоке, село Жанажол — на востоке, село Отаутускен — на юге.

Близ села проходит автодорога автодорога республиканского значения — Р-2 «Астана – Коргалжын» (с подъездом к Коргалжынскому заповеднику).

Население 
В 1989 году население села составляло 371 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 345 человек (178 мужчин и 167 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 432 человека (227 мужчин и 205 женщин).

Улицы 

 ул. Бекбауыл
 ул. Бурташ
 ул. Отемис

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района
Переименованные населённые пункты Казахстана